Ранчо Ортиз има више значења:

 Ранчо Ортиз (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Ортиз (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику